Kubach ist ein Familienname und Familiennamensbestandteil:

 Anna Kubach-Wilmsen (1937–2021), deutsche Bildhauerin, siehe Kubach-Wilmsen
 Fritz Kubach (1912–1945), deutscher Naturwissenschaftler, nationalsozialistischer Wissenschaftspolitiker und Herausgeber der ersten Münchner Kopernikus-Gesamtausgabe
 Gabi Kubach (* 1944), deutsche Regisseurin
 Gerhard Kubach (* 1955), deutscher Jazzmusiker
 Hans Erich Kubach (1909–1999), deutscher Kunsthistoriker
 Livia Kubach (* 1966), deutsche Bildhauerin, siehe Kubach & Kropp
 

Kubach ist ein Ortsname:

 Kubach (Kupferzell), Weiler im Gemeindeteil Feßbach von Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kubach (Weilburg), Stadtteil von Weilburg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Siehe auch
 Cubach
 Kuhbach